Lez, een gemeente
Lage-emissiezone
Lez (rivier) in Frankrijk